Okręty US Navy o nazwie USS  "Seagull":
 Pierwszy "Seagull" (AM-30) był trałowcem typu Lapwing, który  był w służbie w latach 1919- 1946. W trakcie służby kilkukrotnie przeklasyfikowany.
 Drugi "Seagull" (AMS-55) był trałowcem, który był w służbie w latach 1943 - 1957. W trakcie służby dwukrotnie przeklasyfikowany.

Zobacz też 
USS "Sea Gull"

Bibliografia 

Seagull